Kongsvoll est un hameau norvégien situé dans les montagnes du Dovrefjell, commune d'Oppdal, comté d'Innlandet.

Kongsvoll est un lieu historique, touristique et de sciences qui se divise en trois parties :
 Kongsvold fjeldstue, un hôtel (il s'y trouvait déjà une auberge au ) et une ancienne étape de pèlerinage.
 Kongsvoll fjellhage, un jardin botanique créé en 1924 par Thekla Resvoll.
 Kongsvoll stasjon, une gare de la ligne de Dovre.

Localité d'Innlandet